Cormeilles ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Cormeilles (Eure) im Département Eure
 Cormeilles (Oise) im Département Oise
 Cormeilles-en-Parisis im Département Val-d'Oise
 Cormeilles-en-Vexin im Département Val-d'Oise